Borneomymar  — род перепончатокрылых насекомых из семейства Mymaridae (Chalcidoidea). Мадагаскар и Юго-Восточная Азия (Сулавеси, Борнео).

Описание 

Микроскопического размера наездники: общая длина тела от 0,7 до 2,2 мм. Основная окраска тела желтовато-коричневая. Усики состоят из скапуса, педицеля, жгутика (из 8 сегментов) и булавы (из 1 члеников). Лицо без субантеннальных бороздок. Петиоль между грудкой и брюшком короче своей ширины. Передние крылья примерно в 4 раза длиннее своей ширины. Лапки 5-члениковые.

Систематика и этимология 
Borneomymar сходен с вымершим родом Myanmymar по форме крыла и жилкованию и с современными родами мимарид (Boudiennyia, Eustochomorpha) с которыми разделяет признаки строения жилкования переднего крыла, лапок и жгутика. 
Род и типовой вид были впервые описаны в 2002 году канадским энтомологом Джоном Губером (John T. Huber, Natural Resources Canada, Оттава, Канада). Родовое название Borneomymar происходит от имени типового местонахождения на острове Борнео.

Примечания

Литература 
 Полилов А. А. 2007. Морфологические особенности Mymaridae связанные с миниатюризацией. // Исследования по перепончатокрылым насекомым. Сборник научных работ. М. КМК. 50-64.
 Huber, J. T.; Greenwalt, D. 2011: Compression fossil Mymaridae (Hymenoptera) from Kishenehn oil shales, with description of two new genera and review of Tertiary amber genera. ZooKeys, 130: 473—494.

Ссылки 
 Borneomymar on Species-ID

Мимариды
Роды перепончатокрылых